Сегунда Сексион дел Барио де Сантијаго има више значења:

 Сегунда Сексион дел Барио де Сантијаго (Којотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сегунда Сексион дел Барио де Сантијаго (Тепозотлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику